Pierre Caillet peut désigner :
 Pierre Caillet (1673-1731), abbé qui exerça son ministère notamment à Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans de 1714 à 1731 (voir Rivière Caillet).
 Pierre Caillet (1920-), écrivain français ;
 Pierre Caillet (1980-), joueur français de rugby à XV.
 Pierre Caillet (1974-) , compositeur

Voir aussi